

Цира () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Гіндешть.
 Цира () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Гіндешть.